Egyetem tér több városban is található:

 Egyetem tér (Budapest) 
 Egyetem tér (Bukarest) (Piata Universitatii)
 Egyetem tér (Debrecen)
 Egyetem tér (Heidelberg) Universitätsplatz
 Egyetem tér (Leuven) Place de l'Université
 Egyetem tér (Rostock) Universitätsplatz
 Egyetem tér (Salzburg) Universitätsplatz